Roland Garros in 1993 bij de vrouwen werd voor de 86e keer gehouden. De als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf won het toernooi door in de finale de Amerikaanse Mary Joe Fernandez met 4-6, 6-2 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1993